Zumthor est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Paul Zumthor (1915-1995), médiéviste suisse
 Peter Zumthor (1943- ), architecte suisse

Voir aussi

Homonymie de patronyme